Шаван може да се односи на:

 Шаван (Горња Саона), насељено место у Француској, у департману Горња Саона
 Шаван (Дром), насељено место у Француској, у департману Дром
 Шаван (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја
 Шаван (Шер), насељено место у Француској, у департману Шер

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Шаван“